Това е списъкът на всички герои в сериала „Железния юмрук“ по хронологичен ред, излъчван по Netflix.

Главни герои

Епизодични герои

От първи сезон

От втори сезон 

Железният Юмрук
Сериали от Киновселената на Марвел